Телесфор (, Telesphorus) може да се отнася за:

 Телесфор, лекуващо божество от древногръцката митология
 Телесфор (военачалник) († сл. 312 пр.н.е.), македонски генерал
 Телесфор (папа) († ок. 137), епископ на Рим, папа (126-137).
 Телесфор от Козенца (14 век), автор
 Телесфор Позниак (* 1932), полски славист и историк от Вроцлав, пише и за българската литература (Bałkan niewzruszony.Obrazy przyrody u Iwana Wazowa)